Маха:

Фамилия 
 Маха, Витезслав (род. 1948) — чехословацкий борец греко-римского стиля, чемпион и призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира.
 Маха, Карел Гинек (1810—1836) — чешский поэт.

Прочее 
 Маха — испанская горожанка XVIII—XIX вв. Махи служили моделями для художника Гойи. Одна из его знаменитых картин —
 «Маха обнажённая».
 Маха — богиня ирландской мифологии.

См. также 
 Число Маха
 Принцип Маха